Пунгол — река, расположенная в Северо-Восточном регионе Сингапура
 Пунгол (район) — городской район в Северо-Восточном регионе Сингапура